Numen puede referirse a:

 Numen es término latino relacionado con una deidad maravillosa, fuente idílica de inspiración.
 Numen es una banda española formada en 1992. Pertenece al género musical del rock progresivo.
 Numen es una revista internacional publicada por Brill en Leiden, órgano de la IAHR (International Association for the History of Religions).